Roma steht für:

 Roma, Oberbegriff für die romanessprachigen Bevölkerungsgruppen
 Roma (2004), spanisch-argentinischer Film von Adolfo Aristarain
 Roma (2018), mexikanischer Film von Alfonso Cuarón
 Roma (Luftschiff), italienisches Luftschiff der 1920er Jahre von Umberto Nobile
 Roma (Mythologie), eponyme Göttin der Stadt Rom
 Roma (Oper), Oper von Jules Massenet aus dem Jahr 1912
 Roma (Wein), ein DOC-Wein, der in der Metropolitanstadt Rom erzeugt wird
 Fellinis Roma, Film von Federico Fellini aus dem Jahr 1972
 Ferrari Roma, italienisches Auto
 (472) Roma, Asteroid des Hauptgürtels, nach der Stadt Rom benannt
 Romang (Insel), eine indonesische Insel
 Roma, eine Aldeia des osttimoresischen Sucos Babulo (Uato-Lari)
 Roma!, Kurzgeschichte von Joyce Carol Oates von 2010, siehe Black Dahlia & White Rose #Roma!
 den Fußballverein AS Rom
Schiffe

 Roma (Schiff, 1868), eine dampfgetriebene Panzerfregatte der Roma-Klasse
 Roma (Schiff, 1908), ein dampfgetriebenes Schlachtschiff der Regina-Elena-Klasse
 Roma (Schiff, 1926), italienisches Transatlantik-Passagierschiff
 Roma (Schiff, 1942), ein Großkampfschiff/Schlachtschiff der Littorio-Klasse

Orte

 Roma (Gemeinde  Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf in der Steiermark, Bezirk Weiz, Steiermark
 Roma, italienischer und lateinischer Name der Hauptstadt Italiens, Rom
 Roma (Gotland) auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland
 Roma kyrkby auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland
 Colonia Roma, Stadtviertel in Mexiko-Stadt
 Kloster Roma, Kloster auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland
 Roma (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani in Rumänien
 Roma (Queensland), Australien
 Roma (Texas), Stadt im Starr County in Texas, USA
 Roma (Lesotho), Universitätsstadt in Lesotho, Afrika
 Roma (Ascope), Kleinstadt in der Provinz Ascope in Peru

Personen

Vorname:
 Roma Downey (* 1960), britische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Roma Ligocka (* 1938), polnische Kostümbildnerin, Autorin und Malerin (Das Mädchen im roten Mantel)
 Roma Sen, bürgerlicher Name von Suchitra Sen (1931–2014), indische Filmschauspielerin

Familienname:
 Antonio Roma (1932–2013), argentinischer Fußballspieler
 Flavio Roma (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Francisco Romá y Rosell († 1784), spanischer Jurist und Ökonom, interimistischer Vizekönig von Neuspanien
 Giulio Roma (1584–1652), italienischer römisch-katholischer Kardinal und Bischof von Recanati und Loreto
 Nani Roma (* 1972), spanischer Rennfahrer
 Paul Roma (* 1960), US-amerikanischer Wrestler
 Rita Payés Roma (* 1999), spanische Jazzmusikerin

Siehe auch:
 Rom (Begriffsklärung)
 Romas